Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Haywood (Haywood County) :
Comté de Haywood, situé dans l'État de Caroline du Nord ;
Comté de Haywood, situé dans l'État du Tennessee.

Voir aussi